Wagenhausen kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Wagenhausen, Schweiz, ort och kommun, Thurgau,

Tyskland 

 Wagenhausen, Rheinland-Pfalz – kommun i Rheinland-Pfalz,